Damián Alejandro Manso conhecido como Damián Manso (Rosário, 6 de Junho de 1979) é um futebolista argentino. Joga como meia no JJ Urquiza.

Títulos

 Newell's Old Boys
Apertura - 2004

 LDU
Campeonato Equatoriano - 2007
Copa Libertadores - 2008

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Futebolistas do Jaguares de Chiapas Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Naturais de Rosário (Argentina)